Liederkranz steht für:

 Gesangverein

im Einzelnen:
 Männerchor Liederkranz Dornach
 Männerchor Radebeul Liederkranz 1844
 Oratorienchor Liederkranz Ravensburg
 Stuttgarter Liederkranz

Siehe auch:
 Liederkranz-Haus (Heilbronn)
 Liedertafel